Hula – film statunitense del 1927 diretto da Victor Fleming
 Hula – danza hawaiana
 Hula hoop – attrezzo di giocoleria
 Valle di Hula – valle situata nell'alta Galilea, nel nord di Israele
 Hula – villaggio in Libano
 Hula – software open source per la gestione di posta e calendario